Kruglow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Kruglow (* 1979), russischer Musiker
 Dmitri Kruglov (* 1984), estnischer Fußballer
 Georgi Kruglow (1905–1984), sowjetischer Maler
 Leonid Kruglow (1916–1968), sowjetischer Offizier und Held der Sowjetunion
 Leonid Leonidowitsch Kruglow (* 1970), sowjetisch-russischer Fotograf, Forschungsreisender und Ethnograph

Siehe auch:
Kruglowa